GIP steht für:
 Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie
 Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid (Gastrin inhibitorisches Peptid), ein Polypeptid aus 43 Aminosäuren und gastrointestinales Hormon
 Graphenintegrations-Plattform GIP, das intermodale Geographische Informationssystem (GIS) der öffentlichen Verwaltung, welches das Verkehrsnetz Österreichs als Referenz-Graph abbildet
 Gibraltar pound, die ISO-Abkürzung für die Währung auf Gibraltar, siehe Gibraltar-Pfund
 Global Infrastructure Partners, ein Infrastrukturfonds
 Global Internet Project, eine internationale Hersteller-Initiative zu deren Interessenvertretung
 Global Inventory Project, eine Initiative der G7 zum Aufbau einer globalen Datensammlung zur Informationsgesellschaft, darunter Deutschlands Beitrag Info-2000
 GSM Interworking Profile
 General Intelligence Presidency, ein Saudischer Nachrichtendienst

gip steht für:
 Gimi (auch Loko; ISO-639-3-Code), Varietät von West Arawe, ozeanische Sprache in der West New Britain Province, Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Gipp
 GIB

Abkürzung